Климець — село в Сколівському районі Львівської області.

Персоналії 

 Климець Ірина Володимирівна (*1994) — українська легкоатлетка.
 Климець Олександр Сергійович (*2000) — український футболіст, захисник.
 Климець Павло Анатолійович (*1967) — український політик та підприємець.